Кубок фінської ліги 2023 — 22-й розіграш Кубка фінської ліги. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на дві групи, кращі з яких проходять у плей-оф і визначають володаря титула.

Груповий етап 
Матчі проходять з 21 січня до 4 березня 2023 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 березня 2023

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок фінської ліги на soccerway 

2023
2023 у футболі
2023 у фінському спорті